Okręty US Navy o nazwie USS  "Pillsbury", pochodzącej od Johna Pillsbury:
 Pierwszy "Pillsbury" (DD-227) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1920 i został zatopiony przez wroga w marcu 1942.
 Drugi "Pillsbury" (DE-133) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który był w służbie w latach 1943 - 1960.
Pillsbury